

Geografia 

Provincia di Bergamo
Redona – quartiere del capoluogo orobico
Redona – l'unica frazione di Trescore Balneario
Provincia di Pordenone
Redona – frazione di Tramonti di Sopra
Lago di Redona – lago tagliato fra Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto